Евге́ний Васи́льевич Ивано́в:
 Иванов, Евгений Васильевич (1891—1972) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Иванов, Евгений Васильевич (1901—1982) — оперный певец, педагог; Народный артист Казахской ССР.
 Иванов, Евгений Васильевич (1903—1964) — 1-й заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск.